Бу-Саада () — город на севере Алжира, на территории вилайета Мсила. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в центральной части вилайи, на территории одноимённого оазиса, на высоте 553 метров над уровнем моря.
Бу-Саада расположена на расстоянии приблизительно 200 километров к юго-востоку от столицы страны Алжира.

История 

Город Бу-Саада был завоеван французами в ноябре 1849 года и в конце XIX — начале XX века представлял собой важный военный пункт с фортами и казармами.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 125 573 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В 7 километрах к северу от города расположен .

Экономика 
В Бу-Сааде расположены предприятия по производству ювелирных изделий, изделий из металла, ковров и ножей. Также в городе размещаются предприятия текстильной промышленности.

Примечания 

Города Алжира